A  123 459 a 123 458 és a 123 460 közötti természetes szám. Összetett szám. Osztóinak összege 188 160.  Normálalakja . Kettes számrendszerben 11110001001000011, nyolcas számrendszerben 361103, hexadecimális alakban 1e243.

Jegyzetek

Egész számok (1001–)